Йенминь () — вьетнамский топоним:
 Йенминь — уезд в провинции Хазянг.
 Йенминь — город в уезде Йенминь, провинция Хазянг.
 Йенминь — община в уезде Ийен, провинция Намдинь.